Сезон 1972-73 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 42-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону вдруге поспіль став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала загалом 15-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращими бомбардирами сезону 1972-73 Серії A стали Паоло Пулічі, Джанні Рівера та Джузеппе Савольді, які забили по 17 м'ячів у ворота суперників.

Джанні Рівера забив сотий м'яч у матчах Серії «А», а Жозе Алтафіні — двохсотий. По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (200), Курт Хамрін (190), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Ювентуса», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Діно Дзофф
 Антонелло Куккуредду
 Джанп'єтро Маркетті
 Франческо Моріні
 Сандро Сальвадоре
 Фабіо Капелло
 Франко Каузіо
 Джузеппе Фуріно
 Гельмут Галлер
 Лучано Спінозі
 Жозе Алтафіні
 П'єтро Анастазі
 Роберто Беттега
 Тренер: Честмір Виспалек

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1972—1973 на RSSSF  

1972-73
1972 у футболі
1973 у футболі
1972 в італійському спорті
1973 в італійському спорті